Oracle Challenger Series – Houston 2018 – męski i żeński tenisowy turniej rozgrywany w dniach 10–18 listopada 2018 roku na kortach twardych w Houston o puli nagród wynoszącej 150 000 dolarów amerykańskich zarówno dla kobiet i mężczyzn.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Stanach Zjednoczonych